Jan Filipowicz (1480–1537) – kaznodzieja, biskup kijowski, sekretarz królewski
 Jan Antoni Filipowicz (1889–1955) – pułkownik artylerii Wojska Polskiego, kawaler Virtuti Militari
 Jan Filipowicz – kierownik oddziału dyrekcji poczt w Lublinie, kawaler Orderu Odrodzenia Polski (2 maja 1923)

Przypisy